Jesus Maria kan syfta på:

Argentina 

 Timbúes, ort i Santa Fe tidigare benämnd Jesús María, 
 Jesús María (kommunhuvudort i Argentina, Córdoba),

Colombia 
 Jesús María (kommun i Colombia, Santander, lat 5,86, long -73,84), 
 Jesús María (ort i Colombia, Santander, lat 5,88, long -73,78),

Mexiko 

 Jesús María Corte, ort, Nayarit, Tepic, 
 Jesús María (kommunhuvudort i Mexiko, Aguascalientes, Jesús María), 
 Jesús María (ort i Mexiko, Jalisco, Ahualulco de Mercado), 
 Jesús María (ort i Mexiko, Guanajuato, Ocampo), 
 Jesús María (kommun i Aguascalientes), 
 Jesús María (kommun i Jalisco), 
 Jesús María (ort i Mexiko, Puebla), Chalchicomula de Sesma, 
 Jesús María, delstaten Mexiko, Malinalco, 
 Jesús María (ort i Mexiko, Zacatecas, Tlaltenango de Sánchez Román), 
 Jesús María (ort i Mexiko, Sinaloa, Guasave), 
 Jesús María (ort i Mexiko, Jalisco, San Miguel el Alto), 
 Jesús María (ort i Mexiko, Guanajuato, Doctor Mora), 
 Jesús María (ort i Mexiko, San Luis Potosí), Cedral, 
 Jesús María (ort i Mexiko, Zacatecas, Chalchihuites), 
 Jesús María de Berrones, ort, Nuevo León, Doctor Arroyo,